Robert Mills – architetto statunitense
 Robert Mills – canottiere canadese
 Robert Mills – fisico statunitense
 Robert Mills – hockeista su ghiaccio canadese